Aelia Pulcheria, een dochter van de Oost-Romeinse keizer Arcadius en Aelia Eudoxia
 Pulcheria (dochter van Theodosius I), een dochter van de Romeinse keizer Theodosius I en de Romeinse keizerin Aelia Flaccilla
 Pulcheria (geslacht), een vlindergeslacht